Uwe John ist der Name folgender Personen:

* Uwe John (Jurist) (1942–1985), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Schriftsteller
 Uwe John (Politiker) (1950–2008), deutscher Politiker (SPD), MdL Schleswig-Holstein
 Uwe John (Historiker) (* 1960), deutscher Historiker